Первая лига 1982/1983 () — 57-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1982/1983
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1982 году
Спорт в Чехословакии в 1983 году